

Sigle 
 Optical Transport Hierarchy – gerarchia di trasmissione ottica 
 Over the Horizon – fenomeno di propagazione
 One Tree Hill – Telefilm americano

Codici 
 OTH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di North Bend, Oregon (Stati Uniti d'America)